Leche (span. leche „Milch“) steht für: 

 Leche (Album), ein Musikalbum der mexikanischen Band Fobia
 Leche (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Laguna de la Leche (Milchsee), ein See in der kubanischen Provinz Ciego de Ávila

Personen:
 Gunnar Leche (1891–1954), schwedischer Architekt und Stadtplaner
 Mia Leche Löfgren (1878–1966), schwedische Schriftstellerin und Pazifistin
 Richard W. Leche (1898–1965), amerikanischer Politiker und Gouverneur von Louisiana (1936–1939)
 Wilhelm Leche (1850–1927), schwedischer Zoologe

Siehe auch:
 Dulce de leche